Le comte Adelaro Tommaso Paleotti Salvadori (1835-1923), médecin, pédagogue, écrivain et un ornithologue italien ;
 Bruno Salvadori (1942-1980), journaliste et un homme politique valdôtain ;
 Cesare Salvadori (1941-2021), escrimeur italien ;
 Nicolas Salvadori, dit Seth Gueko (1980-), rappeur français ;
 Paolo Salvadori (???-), situationniste italien, et membre du Parti d'Action durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Pierre Salvadori (1964-), cinéaste français ;
 Roy Salvadori (1922-), coureur automobile.